Baseboard Management Controller - tipo de microcontrolador.
 British Motor Corporation - montadora de veículos.
 Banco BMC - banco brasileiro.
 Bomache - marca brasileira de artigos esportivos.
 Business Model Canvas - Ferramenta usada na produção de modelos de negócios.
 bmc - bilhões de metros cúbicos (referente a produção de gás).

Desambiguações de siglas